Ла-Эстра́да () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия.

Муниципалитет находится в составе района (комарки) Табейрос — Тьерра-де-Монтес. Занимает площадь 281 км². Расстояние до административного центра провинции — 22 км.

Город основан в 1840 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Situación del ayuntamiento de A Estrada en Galicia
 Blogoteca
 A Estrada, Turísmo Rías Baixas
 Pazo de Oca: El Versalles gallego en A Estrada
 Turismo Rural

Литература 
 

Муниципалитеты Понтеведры
Населённые пункты Понтеведры